Koenigsmark o Königsmark o Kœnigsmark può riferirsi a:

Media 
Kœnigsmark – romanzo di Pierre Benoît del 1918
Kœnigsmark (film 1923) – del 1923 per la regia di Léonce Perret, tratto dal romanzo di Benoît
Koenigsmark (film 1935) – film britannico del 1935
Kœnigsmark (film 1953) – del 1953 per la regia di Solange Térac, tratto dal romanzo di Benoît
Koenigsmark (film 1968) – film francese per la televisione del 1968

Geografia 
 Zona del comune di Osterburg (Altmark) in Sassonia-Anhalt, Germania

Persone
Hans Christoff von Königsmarck (1605-1663)
Maria Aurora von Königsmarck
Philip Christoph von Königsmarck (1665-1694)
Amalia von Königsmarck (1663-1740) – nobile, pittrice, attrice teatrale e poetessa svedese
Otto Wilhelm Königsmarck (1639-1688)
Kurt Christoph von Königsmarck (1634-1673)
Karl Johann von Königsmarck (1659-1686)
Will Koenigsmark (1896-1972) – giocatore di baseball della Major League